Кассиано Диаз Морейра (; ) — бразильский футболист, нападающий португальского клуба «Визела».

Карьера 
Профессиональную карьеру начал 2009 году в «Сан-Жозе» из Порту-Алегри. В 2010 году на правах аренды играл в США за клуб Сент-Луиз. В 2011-2012 годах был арендован кипрским клубом «Неа Саламина». С 2012 года является игроком «Интернасьонала». В 2015 году на правах аренды выступал за южнокорейский Кванджу. В начале 2017 года Кассиано был арендован казахстанским клубом «Актобе».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ogol.com  
 Профиль на сайте Soccerway  
 Профиль на сайте Sambafoot  
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Сан-Жозе» Порту-Алегри
Игроки ФК «Неа Саламина»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Санта-Круз» Ресифи
Игроки ФК «Форталеза»
Игроки ФК «Кванджу»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Гремио Бразил»
Игроки ФК «Пайсанду» Белен
Игроки ФК ССА Масейо
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Визела»